Allafi ist der Familienname folgender Personen:
 Moayad Allafi (* 1996), libyscher Fußballspieler
 Mohammad Hossein Allafi (* 1952), iranischer Autor